Stoitschkow ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Stoitschkow (* 1991), bulgarischer Naturbahnrodler
 Christo Stoitschkow (* 1966), bulgarischer Fußballspieler
 Sdrawko Stoitschkow (* 1964), bulgarischer Gewichtheber